Arte callejero y artista callejero puede referirse a:
El arte urbano, un concepto esencialmente aplicado a la pintura.
La farándula, un concepto esencialmente aplicado a las artes escénicas.
El teatro callejero.
La música callejera